Division (reso graficamente come DIVISION) è il sesto album registrato in studio della band j-rock giapponese The GazettE, pubblicato il 29 agosto del 2012 in Giappone.

Tracce 
 [XI] - 1:45
 Gabriel on the Gallows - 4:03
 Derangement - 4:42
 Dripping Insanity - 4:07
 Yoin （余韻） - 3:28
 Ibitsu （歪） - 3:59
 Kagefumi （影踏み） 4:21
 Kago no Sanagi （籠の蛹） - 4:38
 Hedoro （ヘドロ） - 3:32
 Attitude - 3:29
 Required Malfunction - 4:07
 [Melt] - 3:07

Formazione 
 Ruki - voce
 Uruha - chitarra
 Aoi - chitarra
 Reita - basso elettrico
 Kai - batteria

Note

Collegamenti esterni